Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kevin Curren che ha battuto in finale Tim Wilkison 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (primo turno)
 Boris Becker (primo turno)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Kevin Curren (campione)

 Paul Annacone (secondo turno)
 Johan Kriek (primo turno)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Matt Anger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1986